Duane Chase (nascido em 12 de Dezembro de 1950) é um ator, mais conhecido pelo personagem Kurt von Trapp em A Noviça Rebelde. Atuou como o personagem Danny Matthews na série televisiva The Big Valley em um episódio. Ele parou de atuar depois do colégio e passou a estudar para seu mestrado em geologia.

Ligações externas
 Duane Chase em Internet Movie Database

Atores dos Estados Unidos
Alunos da Universidade do Alabama